Polskie Towarzystwo Taneczne
 Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
 Polski Teatr Tańca
 PTT (nid. Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie) – dawne holenderskie państwowe przedsiębiorstwo pocztowe i telekomunikacyjne
 częściowy czas tromboplastyny (ang. Partial Thromboplastin Time)
 push to talk – naciśnij i mów
 Poli(tereftalan trimetylenu)